Beaver Falls peut faire référence à :
 Beaver Falls, une localité du comté de Lewis dans l'État de New York,
 Beaver Falls, une ville américaine du comté de Beaver dans l'État de Pennsylvanie,
 Beaver Falls, une chute d'eau située dans l'État américain de l'Arizona, (voir Havasupai),
 , une série britannique de drame-comédie.